Bűnözők
Bonnie és Clyde, Bonnie Parker és Clyde Barrow
A miskolci Bonnie és Clyde, Novák Tünde és Fekete László

Egyéb
Bonnie és Clyde (1967), Arthur Penn filmje
Bonnie és Clyde olasz módra (1982), Steno filmje
Bonnie és Clyde – Az igaz történet (1992), Gary Hoffman filmjeBonnie és Clyde (2013), bemutatott televíziós sorozat
 Miskolci Bonnie és Clyde (2001), Novák Tünde regénye
A miskolci boniésklájd (2004), Deák Krisztina filmje
‘03 Bonnie & Clyde, Jay-Z és Beyoncé egyik kislemeze
Bonnie & Clyde, a Kerozin együttes egyik dala